Alive (1993), een film uit 1993
Alive (2002), een film uit 2002
Alive (2006), een film uit 2006
Alive (Pearl Jam), een nummer van de band Pearl Jam
Alive (The Black Eyed Peas), een nummer van de band The Black Eyed Peas
Alive (Jennifer Lopez), een nummer van Jennifer Lopez
Alive (Sia), een nummer uit 2015
Alive (Warbly Jets), een nummer van de band Warbly Jets
Alive (Empire of the Sun), een nummer van de band Empire of the Sun
Alive 1997, een livealbum van het Franse duo Daft Punk
Alive 2007, een livealbum van het Franse duo Daft Punk

Zie ook
 Alive! (doorverwijspagina)